Ло́нгинов — русская фамилия.

Известные носители 
 Лонгинов, Виталий Витальевич (1886—1937) — российский химик. Отец Владимира Витальевича Лонгинова.
 
 Лонгинов, Михаил Николаевич (1823—1875) — русский литератор, библиограф, историк литературы, цензор, государственный деятель.
 Лонгинов, Николай Михайлович (1780—1853) — д. т. с., сенатор, член Государственного Совета, статс-секретарь, председатель комитета призрения заслуженных чиновников.

См. также 
 Логинов
 Логвинов